Andrzej Brzeziński (zm. 1704) – polski duchowny rzymskokatolicki, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Andrzej Brzeziński (1944–2007) – polski fotograf, reportażysta
 Andrzej Maciej Brzeziński (ur. 1947) – polski historyk
 Andrzej Jan Brzeziński (ur. 1956) – polski samorządowiec, burmistrz Janikowa
 Andrzej Brzeziński (zm. 2018) – polski specjalista w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, dr hab. n. med.
 Andrzej Brzeziński – polski inżynier, wykładowca Politechniki Warszawskiej
 Andrzej Brzeziński – polski kulturysta